Eusebio Haliti – ostacolista e velocista italiano
 Labinot Haliti – calciatore albanese naturalizzato australiano